Sailing (Sutherland Brothers), een door de Sutherland Brothers geschreven lied uit 1972 en een nummer van Rod Stewart uit 1975 
 Sailing (Christopher Cross),  een nummer van de Amerikaanse zanger Christopher Cross uit 1981